Atlético Chiriquí é um clube de futebol do Panamá, sediado em David (Panamá)

História 
O clube foi fundado em 2007.

Ligações externas
 Sitio web oficial

Clubes de futebol do Panamá
Clubes de futebol fundados em 2007